Теки может означать:
 Теки, или сумки пыльника, или пыльцевые сумки, — половинки, из которых состоит пыльник.
 Теки, Тесфальдет (род. 1997) — шведский футболист.

См. также 
 
 
 Мотобу, Тёки